Алексійчу́к — українське прізвище. Зросійщений варіант прізвища Олексійчук.

Відомі носії 
 Алексійчук Венедикт (1968) — єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ, колишній ієромонах Студійського уставу.
 Алексійчук Ірина Борисівна (1967) — українська піаністка, композитор.
 Алексійчук Лариса Семенівна — режисер, сценарист.
 Алексійчук Леонід Юхимович — режисер, сценарист, кінокритик, поет.
 Алексійчук Тимофій Данилович

Також 
 Алексейчук Владислав Володимирович (1977—2015) — молодший сержант ЗСУ, учасник росйсько-української війни.
Прізвища на -ук